Gra pojedyncza mężczyzn w tenisie ziemnym na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2012 – tenisowe zawody singlowe mężczyzn, rozgrywane w ramach XXX Letnich Igrzysk Olimpijskich, pomiędzy 28 lipca a 5 sierpnia. Areną zmagań były trawiaste korty londyńskiego klubu All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Olimpijski turniej był organizowany i zarządzany przez Międzynarodową Federację Tenisową (ITF), Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl), All England Club oraz Londyński Komitet Organizacyjny Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich 2012. Zawody singlowe mężczyzn, jak również deblowe były częścią ATP World Tour 2012, podobnie jak singel oraz debel kobiet były elementami WTA Tour 2012.

Wielka Brytania, jako organizator igrzysk olimpijskich, po raz drugi w historii gościła tenisistów. Podczas pierwszych igrzysk w tym kraju reprezentacja gospodarzy zdobyła wszystkie złote medale za konkurencje tenisowe. W 1948 roku, kiedy igrzyska po raz drugi odbywały się w Wielkiej Brytanii, tenis ziemny nie był konkurencją olimpijską.

W zawodach gry pojedynczej mężczyzn wystąpiło 64 tenisistów z 34 krajów. Spośród pierwszej dwudziestki rankingowej mężczyzn zabrakło kontuzjowanych Rafaela Nadala, Gaëla Monfilsa i Philippa Kohlschreibera, Mardy’ego Fisha, który potwierdził udział w turnieju w Waszyngtonie oraz Ołeksandra Dołgopołowa, który nie dopełnił obowiązków związanych z reprezentowaniem kraju. ITF przyznało osiem dzikich kart. Niektórzy tenisiści biorący udział w zawodach zostali wyznaczeni przez narodowy komitet do niesienia flagi podczas ceremonii otwarcia Letnich Igrzysk Olimpijskich 2012. Wśród chorążych tenisistów znaleźli się: Cypryjczyk Markos Pagdatis, Serb Novak Đoković i Hiszpan Rafael Nadal. Hiszpan zrezygnował jednak z tej funkcji, gdyż nie wystartuje on na igrzyskach.

Wszystkie mecze trwały dopóki jedna ze stron nie wygrała dwóch setów. Odstępstwem od tej zasady był finał gry pojedynczej mężczyzn, w którym zawodnicy rywalizowali w pojedynku do trzech wygranych setów. Podczas igrzysk olimpijskich w Londynie w 2012 roku turniej tenisowy został rozegrany według formatu pucharowego, w którym zwycięzcy i przegrani z półfinałowych spotkań zagrali przeciw sobie w meczach o pozycje medalowe.

Tie-breaki w meczach możliwe były tylko w pierwszych dwóch setach (w finale w pierwszych czterech) w singlu. W przypadku rozgrywania trzeciego seta, gra toczyła się do chwili osiągnięcia przewagi dwóch gemów nad przeciwnikiem. W rozgrywkach szesnastu zawodników było rozstawionych.

Zwycięzcą z igrzysk z Pekinu (2008) był Hiszpan Rafael Nadal, który w zawodach nie wystąpił z powodu kontuzji.

Podczas zawodów ustanowiono rekord w długości seta rozgrywanego na igrzyskach olimpijskich w singlu mężczyzn. W meczu drugiej rundy Jo-Wilfried Tsonga pokonał Milosa Raonicia 6:3, 3:6, 25:23 w czasie trzech godzin i pięćdziesięciu sześciu minut. Nowy rekord był większy od poprzedniego o osiemnaście gemów. Był to także najdłuższy set w historii tenisa ziemnego na zawodach olimpijskich. Poprzedni rekord został ustanowiony w zawodach gry podwójnej kobiet w 1988 roku, kiedy to spotkanie zakończyło się wynikiem 20:18 w ostatnim secie.

Medaliści

Harmonogram zawodów 
Zawody miały miejsce pomiędzy 28 lipca a 5 sierpnia.

Podział punktów 
Association of Tennis Professionals postanowiła uwzględnić turniej olimpijski w systemie otrzymywania punktów. W związku z tym za osiągnięcie danej pozycji zawodnik otrzymał odpowiednią liczbę punktów rankingowych.

Zawodnicy biorący udział w zawodach 
26 czerwca International Tennis Federation opublikowała listę z wszystkimi zawodnikami dopuszczonymi do startu w igrzyskach. Poniżej znajduje się tabela prezentująca dopuszczonych tenisistów na podstawie rankingu ATP z dnia 23 lipca 2012, czyli ostatniego wydanego przed igrzyskami. Lista uwzględnia tylko zawodników, którzy zostali ujęci w wykazie ITF z dnia 26 czerwca. Oznaczeni kolorem zostali tenisiści, którzy mimo możliwości, nie wystartowali w zawodach.

Turniej główny

Klucz

Faza finałowa

Faza początkowa

Przypisy

Bibliografia 
 

Tenis ziemny na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2012
Tenis mężczyzn